Thlaspi steht für:

 die Gattung Hellerkräuter
 einige Arten der Gattung Kressen in älterer Nomenklatur
 einige weitere Arten der Kreuzblütler in älterer Nomenbklatur